Die Football League First Division 1990/91 war die 92. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1990 und endete am 20. Mai 1991.

Trotz eines Abzugs von zwei Punkten gewann der FC Arsenal seine mittlerweile zehnte Meisterschaft und distanzierte den Titelverteidiger FC Liverpool um sieben Zähler. Von den Aufsteigern Leeds United, Sheffield United, AFC Sunderland konnte sich nur der Klub aus Sunderland nicht halten und stieg direkt wieder in die Second Division ab. Aufgrund einer anschließenden Ligaerweiterung von 20 auf 22 Mannschaften zur Saison 1991/92 musste sich mit Tabellenschlusslicht Derby County nur noch ein weiteres Team verabschieden; neu dazu sollten aus der Second Division Oldham Athletic, West Ham United, Sheffield Wednesday und Notts County kommen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1990/91 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1990-91 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1990/91
Fußballsaison 1990/91